Příjmení Ware nosí více významných osobností:

 Bronnie Ware (* 1967) – australská písničkářka a spisovatelka
 Jessie Ware (* 1984) – anglická zpěvačka
 Kevin Ware (* 1990) – americký basketbalista

Externí odkazy